TrackMania () — серия аркадных автосимуляторов для Windows, Nintendo DS, и Wii. Версия для ПК была разработана французской компанией Nadeo. Вместо привычной практики выбора автомобиля и трассы для гонки, ТрекМания позволяет играть на своих собственных трассах, созданных с использованием конструкций блоков в духе игры Stunts. Большую популярность серия заслужила благодаря выпуску бесплатных частей. За счёт этого является популярной киберспортивной дисциплиной. В игре присутствует семь окружений: Snow, Desert, Rally, Island, Bay, Coast и Stadium.

Особенности серии игр 
Отличительной особенностью игры является использование открытой спецификации и открытых форматов, что позволяет модифицировать игру, добавлять дополнения, писать скрипты. Причем все изменения игрока доступны всем другим игрокам, у которых эти модификации не установлены. Так, например, возможно:
 создавать новые модели и раскраски машин (формат 3DS и DDS)
 использовать аватары
 создавать визуальные модификации
 создавать новые трассы (используя текстовой или внутриигровой редактор)
 использовать внутриигровой редактор камер
 использовать форматирование текста (например, в нике)
 использовать жаб для сервера (счётчик рекордов, визуальное оформление и пр.)

Режимы игры 
В одиночной игре существует четыре режима:
 Гонка — задача бить рекорды и зарабатывать медали
 Головоломка — необходимо проложить с использованием имеющихся блоков трассу, а потом проехать её максимально быстро
 Платформа — нужно пройти трассу за минимальное количество восстановлений на чекпоинтах
 Трюки — в этом режиме нужно зарабатывать очки и медали, выполняя трюки

В многопользовательской игре существует пять режимов:
 Гонка на время — на карту дается определённое количество времени, для проезда трассы игрокам даётся неограниченное количество попыток. После окончания времени определяется первое, второе и остальные места
 Иду на обгон (Раунды) — игроки стартуют одновременно несколько раундов. На финише они получают определённое количество очков. Игра ведётся до достижения заданного количества очков. После достижения одним из игроков заданного количества очков, игра заканчивается и карта меняется
 Кубок — игроки стартуют одновременно. На финише они получают определённое количество очков. По достижении этого количества одним из игроков, он становится финалистом. Финалистов может быть несколько, в зависимости от настроек сервера. Как только финалист финиширует трек на первом месте — он займёт 1 место в игре и переместится в наблюдатели. Игра ведётся в несколько раундов до выигрыша заданного количества финалистов. Игра может вестись на нескольких картах подряд
 Командный режим — Игроки стартуют одновременно, разделённые по двум командам. После финиша определяется (по заданным параметрам) победившая команда, и она получает заданное количество очков. Игра ведётся несколько раундов до заданного количества очков.
 Трюки — на карту даётся определённое количество времени. Игроку даётся заданное автором трассы время. За это время игрок делает трюки, зарабатывая очки. Когда время, отведённое автором заканчивается — игрок начинает терять свои очки до тех пор, пока не финиширует. После конца отведённого сервером времени, определяется игрок, набравший бо́льшее количество очков.

Игры серии 
 TrackMania (дата выхода: 28 ноября 2003 года) — Первая часть серии
 TrackMania Sunrise (дата выхода: 6 июня 2005 года) - новый графический движок
 TrackMania Original (дата выхода: 14 ноября 2005 года) — переиздание версии 2003 года
 TrackMania Sunrise eXtreme (дата выхода: декабрь 2005 года) - дополнение для TrackMania Sunrise
 TrackMania Nations ESWC (дата выхода: 27 января 2006 года) - первая бесплатная часть, разработанная специально для соревнования ESWC
 TrackMania United (дата выхода: 22 декабря 2006 года) - объединение всех предыдущих частей в одну
 TrackMania United Forever (дата выхода: 15 апреля 2008 года) - платная версия
 TrackMania Nations Forever (дата выхода: 16 апреля 2008 года) - бесплатная версия
 TrackMania DS (дата выхода: 14 ноября 2008 года) - для платформы Nintendo DS
 TrackMania Wii (дата выхода: 24 сентября 2010 года) - для платформы Wii
 TrackMania²: Canyon (дата выхода: 13 сентября 2011 года)
 TrackMania²: Stadium (дата выхода: 19 июня 2013 года)
 TrackMania²: Valley (дата выхода: 3 июля 2013 года)
 Trackmania® Turbo (дата выхода: 24 марта 2016 года)
 TrackMania²: Lagoon (дата выхода: 25 мая 2017 года)
 TrackMania (дата выхода: 1 июля 2020 года) — ремейк TrackMania Nations 2008 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии игр TrackMania

Серии компьютерных игр Ubisoft